Eduardo Soto puede referirse a:
 Eduardo Soto Cantillana, actor y director de teatro chileno.
 Eduardo Soto Kloss, jurista y ex abogado integrante del Tribunal Constitucional de Chile.
 Eduardo “Edu” Soto Moreno, actor y cantante español.
 Eduardo Soto Romero''', locutor de radio y alcalde de Rancagua.